«When Worlds Collide» () — сингл американской рок-группы Powerman 5000, выпущенный в поддержку их второго студийного альбома Tonight the Stars Revolt!.

О сингле 
Песня является одной из самых популярных у группы и часто исполняется на концертах. Лидер Powerman 5000 Spider One (Майкл Дэвид Каммингс) заявил, что «When Worlds Collide» повествует о постоянном конфликте социальных классов, происходящих в обществе. К композиции снят видеоклип.

Трек был использован в видеоиграх WWE SmackDown! vs. Raw, Tony Hawk’s Pro Skater 2 и в фильме «Никки, дьявол-младший». Также «When Worlds Collide» используется как вступительная песня перед футбольными соревнованиями Университета Пердью.

Список композиций 
CD

Компакт-кассета

Участники записи

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Powerman 5000
 «When Worlds Collide» на Discogs

Песни 1999 года
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом